Аббисайд (; , «монастырская крепость») — деревня в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер) на северной стороне реки Коллиган. Известная достопримечательность — замок Макграф (MacGrath), типичный шестиэтажный дом-башня, на данный момент сильно обрушенный.

Примечания 

Населённые пункты графства Уотерфорд